Роман Романович Гирнык (; 1 ноября 1954 года, Львов — 12 мая 2000, там же) — советский украинский футболист, в 1994—1996 — президент ФК «Карпаты». Мастер спорта СССР.

Биография 
Учился во Львовском лесотехническом институте. За свою карьеру выступал за клубы «Авангард» (Ровно), «Спартак» (Ивано-Франковск), «Урожай» (Единцы), «Химик» (Дрогобыч) и «Ватра» (Рудно), однако больше был известен как нападающий львовских клубов «Автомобилист» и «Карпаты». В середине 1970-х он был главной ударной силой команды Эрнеста Юста, был техничным нападающим с хорошим ударом. Сыграл 15 матчей и забил 2 гола в чемпионате страны.

После завершения карьеры игрока стал преуспевающим бизнесменом, совладельцем казино и ряда престижных магазинов (в том числе МП «Шерол»). С ноября 1994 по 23 сентября 1996 года он был президентом клуба «Карпаты», однако пост покинул после конфликта с Мироном Маркевичем. Неоднократно выступал на соревнованиях ветеранов футбола.

Убит при неизвестных обстоятельствах 13 мая 2000 года: первая пуля срикошетила от бронированного стекла автомобиля, после чего Гирнык опустил стекло, вероятно, пытаясь узнать, что случилось, и был убит следующим выстрелом. Убийство не было раскрыто. Имя Романа Гирныка носит ныне футбольный турнир ветеранов.

Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

Примечания

Литература 
 Кордіяк Ю. Є., Яремко І. Я. Футбол-76. Календар-довідник — Львів: Каменяр, 1976. — С. 21
 Пилипчук П. Футбольні постаті Львова. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2008. — С. 34

Ссылки 
 

Футболисты СССР

Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Спартак» Ивано-Франковск
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Кривбасс»
Мастера спорта СССР
Застреленные на Украине
Предприниматели Украины
Похороненные на Лычаковском кладбище